Jméno a příjmení Josef Charvát nosí tyto osobnosti:

 Josef Charvát (hudebník) (1915–1994) – český klarinetista a hudební skladatel
 Jožka Charvát, vl. jm. Josef Charvát (1884–1945) – český dirigent a skladatel
 Josef Charvát (lékař) (1897–1984) – český lékař, endokrinolog, rektor UK
 Josef Charvát (odbojář) (1923–1949) – český odbojář protikomunistického odboje, popraven